Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Peterson:

 USS Peterson (DE-152), ein Zerstörer der Edsall-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1965
 USS Peterson (DD-969), ein Zerstörer der Spruance-Klasse, in Dienst von 1977 bis 2002

Peterson